El Masters de Cincinnati 2015, anomenat oficialment Western & Southern Open 2015, fou una competició tennística jugada sobre pista dura dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 114a edició del torneig es va disputar entre el 15 i el 23 d'agost de 2015 al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el seu 24è títol de categoria Masters de la seva carrera i el setè a Cincinnati (2005, 2007, 2009, 2010, 2012 i 2014), a més d'aconseguir sense ni tan sols concedir un trencament de servei. Paral·lelament, va impedir que el seu contrincant, Novak Đoković, guanyés l'únic Masters que falta en el seu palmarès, cinquena derrota en la final d'aquest torneig. L'estatunidenca Serena Williams va guanyar el 69è títol de la seva carrera, superant a Evonne Goolagong en el cinquè lloc en la classificació de més títols obtinguts en l'Era Open. Cal destacar que aquesta és la quinzena final consecutiva en la qual s'imposa.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial 
 
 Quadre individual femení 
 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015